Нандиграм — топоним.

 Нандиграм — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Нандиграм — подокруг на севере Бангладеш. Входит в состав округа Богра.